Gräfenthal, stad in de Duitse deelstaat Thüringen
Klooster 's-Gravendaal, voormalig klooster in de Duitse gemeente Goch waarvan de Duitse naam luidt: Kloster Graefenthal.